Eusing Free Registry Cleaner — бесплатная утилита для ремонта системного реестра Windows, позволяющая устранить проблемы в работе операционной системе всего парой кликов мыши.

Описание 

Eusing Free Registry Cleaner позволяет безопасно очищать и восстанавливать проблемы, связанные с реестром, несколькими простыми кликами мыши. Механизм программы сканирует системный реестр Windows в трёх основных ветках на предмет выявления неправильных ссылок и битых ключей.

В целях высокой безопасности, Eusing Free Registry Cleaner создаёт резервные копии проведённых изменений в реестре, чтобы в случае каких-либо проблем можно было вернуться к исходному состоянию. Удаленные при исправлении ошибок ключи пользователь всегда может вернуть, вызвав щелчком по кнопке «Restore previous registry» («Восстановить предыдущий реестр») диалоговое окно, в котором содержатся REG-файлы с удалённой информацией, они создаются автоматически.

Программный продукт не требует от пользователей углублённых знаний и навыков реестра, алгоритм работы приступит к работе автоматически после того, как пользователь нажмёт кнопку в левой части экрана «Scan registry issue» («Сканирование реестра»), а после завершения сканирования нажмёт кнопку «Repair registry issue» («Починка реестра») для последующего устранения ошибок, найденных в реестре.

Весь процесс исследования системного реестра на наличие ошибок происходит по 18 различным позициям, таким, как «Общие DLL», «MRU и списки истории», «Типы файлов», «Системные шрифты» и другие. По умолчанию все направления включены, но по желанию пользователя могут быть деактивизированы простым щелчком мыши в какой-либо секции, на тот случай, если в списке покажется что-то излишним.

В дополнительный арсенал Eusing Free Registry Cleaner другие утилиты для обслуживания системы не включены, кроме встроенного менеджера автозапуска.

Donate 

Утилита Eusing Free Registry Cleaner распространяется абсолютно бесплатно. Однако при каждом запуске программы всплывает окно «Donate» с предложением сделать взнос разработчикам и поддержать финансово данный проект.

Ссылки 

 Официальная веб-страница Eusing Free Registry Cleaner
 
 
 
 

Утилиты
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение